è la versione arcade del videogioco Super Mario Bros.. Distribuito nel 1986, fa parte della Nintendo Vs. Series. La versione americana del titolo ha assunto come titolo provvisorio VS. Mario's Adventure. Nel 2017 è stata prodotta una conversione del gioco per Nintendo Switch.

Differenze con Super Mario Bros. 
Nonostante sia una versione arcade di Super Mario Bros. per Nintendo Entertainment System, il titolo presenta numerose differenze dal videogioco originale. In particolare vengono modificati alcuni livelli del gioco e resi più simili a Super Mario Bros.: The Lost Levels. In generale la difficoltà del gioco è aumentata in seguito all'inserimento di ulteriori nemici e l'eliminazione di power-up e warp zone. Sono stati inoltre corretti alcuni bug presenti in Super Mario Bros..

Note

Collegamenti esterni